Anthony Shaffer (1926-2001) – drammaturgo, sceneggiatore e scrittore inglese
 Atticus Shaffer, propr. William Atticus Shaffer (1998) – attore statunitense
 James Christian Shaffer, noto anche con lo pseudonimo di Munky (1970) – chitarrista statunitense membro dei Korn
 Jeremy Shaffer Roenick (1970) – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 José Alberto Shaffer (1985) – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Lee Shaffer (1939) – ex cestista statunitense
 Paul Shaffer (1949) – polistrumentista, compositore, personaggio televisivo e comico canadese naturalizzato statunitense
 Sir Peter Shaffer (1926-2016) – drammaturgo e sceneggiatore inglese
 William Atticus Shaffer, conosciuto semplicemente come Atticus Shaffer (1998) – attore statunitense